HBO steht für:

 Hartung-Boothroyd-Observatorium (Sternwarten-Code H81), Observatorium in Ithaca (City, New York), New York, USA
 Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft, eine Zeitschrift
 Hessische Bauordnung, siehe Öffentliches Baurecht in Deutschland (Landesrecht)
 Hoger beroepsonderwijs, siehe Hanzehogeschool Groningen, Einrichtung des Hoger beroepsonderwijs (der Höheren Berufsunterweisung/Berufsausbildung)
 Hollywood Bowl Orchestra, Orchester des Los Angeles Philharmonic für die Freilichtkonzerte in der Hollywood Bowl
 Home Box Office, einen US-amerikanischen Fernsehprogrammanbieter
 Britisch Honduras, heutiges Belize, früherer IOC-Code
 Hyperbare Oxygenierung, eine medizinische Therapieform
 Humboldt Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Humboldt (Nebraska), Nebraska

hbo steht für:
 Biblisches bzw. Rabbinisches Hebräisch (ISO-639-3-Code), siehe Hebräische Sprache

Siehe auch:
 HBO2, Dioxoborsäure

Abkürzung